Герр — фамилия:

 Герр, Майкл (1940—2016) — американский военный корреспондент и писатель.
 Герр, Мартен — французский крестьянин XVI века, чью личность присвоил авантюрист Арно дю Тиль.
 Герр, Эндрю (род. 1936) — литературовед, шекспировед, специалист по истории английского ренессансного театра.
 Герр Маннелиг — средневековая скандинавская народная баллада.

См. также